Алпатлавак има више значења:

 Алпатлавак, Сан Педро Алпатлавак (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Алпатлавак (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алпатлавак (Алпатлавак, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику